Каталог може да се отнася до:

 В науката и технологиите
 Каталог на Месие – каталог на астрономически обект
 Нов общ каталог – астрономически каталог

 Библиотечни и информационни науки
 Библиотечни каталози

 В музиката и литературата
 Каталог на жените – древногръцка поема
 Каталог на Рьом – каталог на музиката на Антонио Вивалди

 Религия
 Дюкянжов каталог – гръцкоезичен ръкопис, съдържащ списък на българските архиепископи